Vinho leve é uma classificação quando a classe de vinhos, dada às bebidas que possuem graduação alcoólica de 7° a 9,9° G.L. 

Vinhos leves podem ser tanto tintos, como  rosés ou brancos, e são elaborados exclusivamente com uvas viníferas.

Vinhos por tipo